Öngören ist der Familienname folgender Personen:

 Tolga Öngören (* 1963), türkischer Basketballtrainer und -spieler
 Vasıf Öngören (1938–1984), türkischer Autor und Theatergründer